Autre orthographe possible : « transcendental » 
 Le transcendantal est un concept philosophique hérité de la scolastique et redéveloppé par Kant.

Voir aussi 
 Douze études d'exécution transcendante (Liszt)
 Nombre transcendant
 La transcendance est un concept théologique.